Akhtar () ist ein persischer weiblicher und (überwiegend) männlicher Vorname sowie Familienname mit der Bedeutung „Stern“, der insbesondere in Indien und Pakistan auftritt. Eine Schreibvariante des Namens ist Akhter.

Namensträger

Vorname 

 Akhtar Hameed Khan (1914–1999), pakistanischer Entwicklungs-Aktivist und Sozialwissenschaftler
 Akhtar Mansur († 2016), afghanischer Taliban-Anführer

Zwischenname 

 Nazia Akhter Juthi (* um 1965), bangladeschische Badmintonspielerin

Familienname

Akhtar 
 Adeel Akhtar (* 1980), britischer Schauspieler
 Asifa Akhtar (* 1971), pakistanische Biochemikerin
 Ayad Akhtar (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Schriftsteller und Dramatiker pakistanischer Herkunft
 Doli Akhtar (* 1986), bangladeschische Schwimmerin
 Farhan Akhtar (* 1974), indischer Filmregisseur
 Gulraiz Akhtar (1943–2021), pakistanischer Hockeyspieler
 Javed Akhtar (* 1945), indischer Drehbuchautor, Poet und Liedtexter
 Khaled Akhtar (* 1941), pakistanischer Segler
 Most Ritu Akhtar (* 2000), bangladeschische Hochspringerin
 Muhammad Akhtar (* 1930), pakistanischer Ringer
 Naeem Akhtar (* 1961), pakistanischer Hockeyspieler
 Najma Akhtar (* 1962), britische Jazz-Sängerin
 Salman Akhtar (* 1946), indisch-amerikanischer Psychoanalytiker und Hochschullehrer
 Shabana Akhtar (* 1972), pakistanische Weitspringerin
 Shamim Akhtar (1924–2020), Mutter des ehemaligen pakistanischen Premierministers Nawaz Sharif
 Shoaib Akhtar (* 1975), pakistanischer Cricketspieler

Akhter 
 Sayeba Akhter (* 1953), bangladeschische Ärztin, Trägerin des Ekushey Padak
 Sharmin Akhter (* 1995), bangladeschische Cricketspielerin
 Shirin Akhter (* 1954), Politikerin in Bangladesch
 Taslima Akhter (* 1974), bangladeschische Fotografin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Persischer Personenname